Мак-Ки́нли () — округ в штате Нью-Мексико, США. Столица — Галлап. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло  человека. Округ был создан в 1901 году.

Мак-Кинли является одним из округов с наиболее высоким уровнем смертей, связанных с алкоголем (превышает более чем в 3 раза средний уровень по США): 123,8 на 100 000 населения.

Географическое положение 
Расположен в западной части штата на границе со штатом Аризона. По данным Бюро переписи населения США округ Мак-Кинли имеет общую площадь в 14 128 квадратных километров. Части округа входит в резервацию Навахо-Нейшен и резервацию индейцев Зуни.

Население 

В 2010 году на территории округа проживало  человека (из них 48,4 % мужчин и 51,6 % женщин), насчитывалось  домашних хозяйства и  семей. В округе только один город Галлап, остальные населённые пункты — статистически определённые местности. Расовый состав: белые — 15,2 %, афроамериканцы — 0,5 %, коренные американцы — 75,5 %, азиаты — 0,8 % и представители двух и более рас — 3,1 %. 13,3 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 31,3 % — жители младше 18 лет, 5,5 % — между 18 и 21 годами, 53,7 % — от 21 до 65 лет и 9,5 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 30,7 лет. На каждые 100 женщин в Мак-Кинли приходилось 93,9 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 90,2 мужчин сопоставимого возраста.

Из  домашних хозяйств 73,8 % представляли собой семьи: 40,8 % совместно проживающих супружеских пар (19,2 % с детьми младше 18 лет); 24,5 % — женщины, проживающие без мужей и 8,6 % — мужчины, проживающие без жён. 26,2 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 3,22 человека, а средний размер семьи — 3,82 человека. В одиночестве проживали 22,4 % населения, 7,0 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2015 году из  трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу  человек. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 32,5 % от всего числа семей в Мак-Кинли и 38,1 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Нью-Мексико